Julieta (film) - Spaanse film

 Julieta Toledo - Mexicaanse schermster
 Julieta Venegas - Mexicaans zangeres